Antimon sulfid se može odnositi na:

Antimon trisulfid, Sb2S3
Antimon pentasulfid, Sb2S5